Žensko bacanje koplja na Olimpijskim igrama 1948. održano je na Wembleyu 31. srpnja u Londonu.

I na ovim Igrama oboren je Olimpijski rekord, jer se žensko bacanje koplja održavalo tek po treći put, i to 12 godina nakon zadnjih Igara.

Zlatno odličje osvojila je Herma Bauma iz Austrije, srebrno Kaisa Parviainen iz Finske, a brončano Lily Carlstedt iz Danske.

Rezultati 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Plasman !! Atletičarka !! Država !! Daljina !! Bilješke
|-
|  ||align=left|Herma Bauma||align=left||| 45,57||''OR 
|-
|  ||align=left|Kaisa Parviainen || align=left|  ||43,79|| 
|-
|  ||align=left|Lily Carlstedt || align=left|  || 42,08|| 
|-
| 4. ||align=left| Dorothy Dodson ||align=left|  || 41,96||
|-
| 5. ||align=left| Jo Teunissen-Waalboer ||align=left|  || 40,92||  |-
| 6. ||align=left| Ans Koning ||align=left|  ||40,33||
|-
| 7. ||align=left| Dana Ingrová-Zátopková ||align=left|  || 39,94||
|-
| 8. ||align=left| Elly Dammers ||align=left|  ||38,23||
|-
| 9. ||align=left| Gerda Schilling-Staniek ||align=left|  || 38,01||
|-
| 10. ||align=left| Ingrid Almqvist ||align=left|  || 37,26||
|-
| 11. ||align=left| Melania Sinoracka ||align=left|  || 35,74||
|-
| 12. ||align=left| Theresa Manuel ||align=left|  ||33,82||
|-
| 13. ||align=left| Nicole Saeys ||align=left|  ||31,77||
|-
| 14. ||align=left| Kay Long ||align=left|  ||30,29||
|-
| 15. ||align=left| Gladys Clarke ||align=left|  ||29,59||
|}Napomena''':  OR = Olimpijski rekord

Izvori 
 www.sports-reference.com - OI 1948.: Žensko bacanje koplja  

Bacanje koplja na Olimpijskim igrama